Matcherna i Grupp A i världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades från 19 till 27 juni 1999.

Tabell

Matcher

USA mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=USA-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Mia Hamm Julie Foudy Kristine Lilly 
|mål2     = 
|arena    = Giants Stadium
|spelplats= East Rutherford, New Jersey
|publik   = 78972
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=PRK-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jo Song-ok 
|mål2     =  Mercy Akide Rita Nwadike
|arena    = Rose Bowl
|spelplats= Pasadena, Kalifornien
|publik   = 17100
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=USA-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 6 – 1
|mål1     = Ifeanyi Chiejine Mia Hamm Tiffeny Milbrett Kristine Lilly Michelle Akers Cindy Parlow Cone 
|mål2     =  Nkiru Okosieme
|arena    = Soldier Field
|spelplats= Chicago, Illinois
|publik   = 65080
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Nordkorea mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=PRK-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Jin Pyol-hui Jo Song-ok Kim Kum-sil 
|mål2     =  Janni Johansen
|arena    = Civic Stadium
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 20129
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Nigeria mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NGA-DEN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Mercy Akide Nkiru Okosieme 
|mål2     = 
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 22109
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

USA mot Nordkorea

{{Resultat med trupp|id=USA-PRK
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Shannon MacMillan Tisha Venturini 
|mål2     = 
|arena    = Foxboro Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 50484
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp A